Crawford State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Crawford State Park (Colorado)
 Crawford State Park (Kansas)
 Crawford State Park (Washington)